Hotel Monopol steht für
 Hotel Monopol (Braunschweig) 
 Hotel Monopol (Breslau)
 Hotel Monopol (Kattowitz)
 Hotel Monopol (Luzern)
 Hotel Monopol (Puerto de la Cruz), Teneriffa
 Hotel Monopol, früherer Name des Rheinhotels Loreley in Königswinter
 Hotel Monopol (Album), das 1993 veröffentlichte Musikalbum der Band Extrabreit